Gvardiola ima više značenja:
 Gvardiola (Benevento)
 Gvardiola (Kjeti)
 Đuzep Gvardiola